Název Porúbka, který byl odvozen od způsobu založení sídla na místě vzniklém rubáním lesa, nese několik obcí na Slovensku:

 Liptovská Porúbka – obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Porúbka (okres Bardejov) – obec na Slovensku v okrese Bardejov
 Porúbka (okres Humenné) – obec na Slovensku v okrese Humenné
 Porúbka (okres Sobrance) – obec na Slovensku v okrese Sobrance
 Porúbka (okres Žilina) – obec na Slovensku v okrese Žilina

Externí odkazy